Delphinoidea — надсемейство плацентарных млекопитающих, входящее в парвотряд зубатых китов.

Классификация 
Кладограмма китообразных:

Примечания

Ссылки